Колодинский — фамилия. Известные носители:
 Колодинская, Ванесса Валерьевна (1992) — белорусская спортсменка.
 Колодинский, Игорь Георгиевич (1983) — российский волейболист.